Шьоненверд () — комуна в Швейцарії, в кантоні Золотурн.

Входить до складу округу Ольтен. Населення становить 4716 осіб (на 31 грудня 2007 року ). Офіційний код — 2583.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка 
Статті з джерелами з Вікіданих
Громади Золотурну